Jonathan Clay – ciclista britannico
Jonathan Clay – musicista statunitense